minimum – funkcja
 minimum lokalne lub globalne funkcji